Izvori est un toponyme qui peut désigner :
au Kosovo
Izvori/Izvor, un village situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan ;
au Monténégro
Izvori, un village situé dans la municipalité de Cetinje.